A 40. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 mérföldes verseny volt az 1956-os Formula–1 világbajnokság harmadik futama, amelyet 1956. május 30-án rendeztek meg. Pat Flaherty az első rajthelyről indulva, 123 körön át vezetve Watson-Offenhauser kocsijával nyerte meg a versenyt.

Statisztikák 
Vezető helyen:
Jim Rathmann : 3 (1-3)
Pat O'Connor : 39 (4-10 / 22-40 / 42-44 / 46-55)
Paul Russo : 11 (11-21)
Pat Flaherty : 127 (41 / 45 / 76-200)
Johnnie Parsons : 16 (56-71)
Don Freeland : 4 (72-75)
Pat Flaherty első győzelme.
Watson márka első győzelme.
Váltott vezetés: 10-es autó Ed Elisian (123 tours) és Eddie Russo (37 tours)

Források 

https://web.archive.org/web/20110818023147/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1956ind.htm

indianapolisi500
Amerikai Formula–1 futamok
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek